Raiz-forte — planta perene, herbácea, da família das Brassicaceae, usada como condimento; também conhecida como rábano-picante, rábano-de-cavalo, rábano-silvestre, entre outros nomes
Rábano Mauro — religioso alemão

Municípios de Espanha
Rábano (Espanha) — província de Valladolid
Rábanos — província de Burgos
Rábano de Aliste — província de Zamora

Desambiguações de topônimos